Alberto Perea Correoso, calciatore spagnolo
Luis Alberto Perea, calciatore colombiano